Différentes rues et autres voies de communication ont été nommées d'après Jules Guesde dont : 
 Rue Jules-Guesde (Bondy)
 Place Jules-Guesde à Boulogne-Billancourt
 Rue Jules-Guesde (Clermont-Ferrand)
 Rue Jules-Guesde (Gagny)
 Rue Jules-Guesde (Levallois-Perret)
 Rue Jules-Guesde (Paris)
 Allées Jules-Guesde (Toulouse)